Сорья́но () — небольшой город на юго-западе Уругвая, на территории департамента Сорьяно.

География 
Город находится в западной части департамента, на левом берегу реки Рио-Негро, на высоте 14 метров над уровнем моря.
Сорьяно расположен на расстоянии приблизительно 30 километров к юго-западу от города Мерседес, административного центра департамента и на расстоянии 250 километров к северо-западу от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Фрай-Бентос.

История 
Город был основан в 1624 году под именем Санто-Доминго-Сорьяно. Является одним из старейших населённых пунктов Уругвая. Имел статус города (Villa) ещё в колониальный период.

Население 
По данным переписи 2011 года, население составляло 1124 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Villa Soriano and La Loma

Города Уругвая